

Geografia 
 Romania
 Olteanca – villaggio del comune di Glăvile
 Olteanca – villaggio del comune di Lădești
 Olteanca – villaggio del comune di Pădina Mare
 Olteanca – villaggio del comune di Segarcea-Vale